Quirón puede referirse a:
 Quirón, centauro de la mitología griega.
 Quirón, cuerpo menor del sistema solar.
 Quirón, luna hipotética de Saturno.
 Quirónsalud, anteriormente conocido simplemente como Quirón, grupo hospitalario de España.